Geulle kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Gueule, vattendrag,

Nederländerna 

 Geulle (vattendrag), Zeeland, 
 Geulle (ort), Limburg, Gemeente Meerssen, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar